O Americano Tranquilo — romance de Graham Greene (no original, The Quiet American)

Cinema
 O Americano Tranquilo (1958) — filme com Audie Murphy e Michael Redgrave (no original, The Quiet American)

 O Americano Tranquilo (2002) — filme com Michael Caine e Brendan Fraser (no original, The Quiet American)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura